

Codici 
IDG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ida Grove Municipal (Stati Uniti)

Sigle 
International Data Group  – organizzazione statunitense